

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Frick – miejscowość

Szwajcaria 
 Frick – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg

Osoby 
 Alexander Frick – liechtensteiński polityk
 Denise Frick – południowoafrykańska szachistka
 Ernst Frick – malarz
 Ernst Frick – szwajcarski piłkarz
 Herman Frick – amerykański lekkoatleta
 Joanna Frick – liechtensteińska narciarka
 Kurt Frick (1884–1963) – niemiecki architekt i wykładowca akademicki
 Mario Frick – liechtensteiński polityk
 Mario Frick – liechtensteiński piłkarz
 Stephen Frick – amerykański astronauta
 Wilhelm Frick – niemiecki minister

Inne 
 Frick Collection – muzeum w Stanach Zjednoczonych